Olza – rzeka
 Olza – wieś w woj. śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Gorzyce
 Olza – stacja kolejowa w miejscowości Olza
 SS Olza – statek

Zobacz też 
 Ściana Olzy